Термин идио́ма (от  «собственный, свойственный») может означать:

 Идиома (лингвистика) — оборот речи, употребляющийся как единое целое; фразеологическое сращение.
 Идиома (программирование) — низкоуровневый шаблон проектирования, характерный для конкретного языка программирования.

См. также 
 Идиом